Juan Ruiz «El Vandalino», orfebre de finals del .
 Juan Ruiz, conegut com l'Arxipreste d'Hita, poeta castellà que va viure a mitjans del .
 Juan Ruiz de Alarcón (1581, Taxco, Mèxic - Madrid, 1639), dramaturg espanyol.
 Juan Ruiz Casaux (1889-1972), violoncel·lista español.